Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Lichaczow – rosyjski historyk literatury i kulturoznawca
 Iwan Lichaczow (strona ujednoznaczniająca)
 Walerij Lichaczow – radziecki kolarz szosowy, olimpijczyk
 Wiktor Lichaczow – radziecki dyplomata